

Geografia 
 Bako – città, sottoprefettura e comune della regione di Kabadougou (Costa d'Avorio)
 Bako – città della regione di Oromia (Etiopia)

Persone 
 Brigitte Bako – attrice canadese
 Ismaël Bako – cestista belga
 Marius Bako – calciatore francese
 Pál Bakó – pentatleta ungherese